Жиденко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Жиденко, Александр Яковлевич (1907—1982) — советский генерал-майор.
 Жиденко, Игорь Григорьевич (род. 1966) — украинский политик и юрист.